НЛП — многозначная аббревиатура:

 Нейролингвистическое программирование
 Наплавной лёгкий парк
 Национал-либеральная партия (Ливан)
 Национал-либеральная партия (Молдавия)
 Национал-либеральная партия (Румыния)

См. также 
 NLP